Ахтанак ( — «победа»):
 Ахтанак — село в Тавушской области Армении.
 «Ахтанак» — мост над рекой Раздан в Ереване.
 «Ахтанак» — парк в Ереване.